Змагання в заліку гонок переслідування в рамках Кубка світу з біатлону 2018-19 розпочалися 9 грудня 2018 року в Поклюці, Словенія, на першому етапі, і завершилися на дев'ятому етапі в норвезькому Голменколлені.  Усього в програмі 7 гонок. 

Свій титул володаря малого кришталевого глобуса відстоювала представниця Німеччини Лаура Дальмаєр. Новою володаркою малого кришталевого глобуса стала Доротея Вірер з Італії.

Формат 
У гонці переслідування або персьюті спортсмени стартують через проміжки часу, які визначаються їхнім результатом у попередній гонці, зазвичай спринтерській. Біатлоністи долають п'ять кіл загальною довжиною 12,5 км і виконують чотири стрільби в порядку: лежачи, лежачи, стоячи, стоячи. На кожній стрільбі спортсмен повинен розбити 5 мішеней п'ятьма пострілами. Кожний невлучний постріл карається проходженням штрафного кола 150 м завдовжки. Перемагає біатлоніст, який першим перетнув фінішну лінію.

Першу стрільбу біатлоністи виконують на установках, що призначені їм перед гонкою.

Переможець сезону визначається за загальною кількістю набраних очок і нагороджується малим кришталевим глобусом.

Чільна трійка попереднього сезону

Переможці й призери етапів

Таблиця

Нарахування очок

Виноски 

Кубок світу з біатлону 2018-19
2018 у біатлоні
2019 у біатлоні